Tantou kan syfta på följande:
 Tantō, en sorts japansk dolk

Kina 

 Tantou (sockenhuvudort), Fujian, 
 Tantou (socken), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar